Syracuse er navnet på flere byer i USA, herunder:

 Syracuse, New York

 Syracuse, Indiana
 Syracuse, Kansas
 Syracuse, Missouri
 Syracuse, Nebraska
 Syracuse, Ohio
 Syracuse, Utah

Se også 
 Syracuse University, i Syracuse, New York
 Siracusa, en by på Sicilien, som mange af de amerikanske byer er opkaldt efter